Hermeskopf ist der Name zweier Berge im Pfälzerwald:

 Hermeskopf (Modenbachtal), 581,3 Meter
 Hermeskopf (Ramberg) (auch Hermesberg), 455 m

Hermeskopf bezeichnet
 geflügelter Kopf des Hermes